Ja to mam szczęście! – polski serial telewizyjny
 Ja to mam szczęście – debiutancki album muzyczny Grzegorza Tomczaka